Кубок Чилі з футболу 2017 — 38-й розіграш кубкового футбольного турніру у Чилі. Титул володаря кубка втретє здобув Сантьяго Вондерерз.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 липня/3 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/22 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 липня/10 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/22 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/23 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/22 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/23 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/22 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/23 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 липня/2 серпня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/31 серпня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня/2 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня/7 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/2 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня/3 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня/4 вересня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 вересня/8 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/28 вересня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 вересня/9 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/28 вересня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/26 жовтня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чилі на soccerway 

2017
Чилі